Pouilly (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Pouilly (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia